Le mot nutans est une déclinaison (notamment le nominatif singulier masculin, féminin ou neutre) du participe présent d'un verbe latin signifiant « faire signe de la tête, se balancer, pencher » ou « être irrésolu ».

En taxonomie, le mot nutans est employé comme épithète spécifique pour nommer diverses espèces de plantes ayant un port penché. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Notes et références 

Épithète spécifique